Мисс Интернешнл 2008 () — 48-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 8 ноября 2008 года в Киото (Япония) и Макао, который выиграла Алехандра Андреу из Испании.

Финальные результаты

Специальные награды

Объявления

Топ 12 
Китай
Колумбия
Чехия
Эквадор
Япония
Леван
Филиппины
Польша
Пуэрто Рико
Испания
Турция
Венесуэла

Участницы

Примечание

Вернулись 

 Последний раз участвовали в 1992:
 
 Последний раз участвовали в 1996:
 

 Последний раз участвовали в 2004:
 
 

 Последний раз участвовали в 2005:
 
 
 
 Последний раз участвовали в 2006:

Сняли своё участие с конкурса

Участие в других конкурсах 

Мисс Мира 2012
: Джессика Кавахати (2-я Вице Мисс)
'
Мисс Вселенная 2010
: Йесика Ди Винченцо
: Елена Семикина
Мисс Мира 2009
: Нурасия Лисипир

Мисс Мира 2007
: Нив Дженнингс  (Мисс Шотландия) 
Мисс Земля 2010
: Дженифер Пасминьо (Мисс Воздух)
Miss Chinese International Pageant 2009
: Florence Loi

Заметки 
Конкурс транслировался по телеканалу TVB, так как в Макао разговорным языком является кантонский.

См. также 
 Мисс Мира 2008
 Мисс Вселенная 2008
 Мисс Земля 2008

Сноски

Ссылки 
Official Miss International website
Мисс интернешнл — 2008

Мисс интернешнл
2008 год в Макао
События 8 ноября
Ноябрь 2008 года